Tuilagi ist ein samoanischer Familienname. Bekannte Träger dieses Namens sind die folgenden Rugby Union spielenden Brüder:

 Alesana Tuilagi (* 1981), samoanischer Rugby-Union-Spieler
 Anitelea Tuilagi (* 1986), samoanischer Rugby-Union-Spieler
 Freddie Tuilagi (* 1971), samoanischer Rugby-Union- und Rugby-League-Spieler
 Henry Tuilagi (* 1976), samoanischer Rugby-Union-Spieler
 Manu Tuilagi (* 1991), samoanisch-englischer Rugby-Union-Spieler
 Sanele Vavae Tuilagi (* 1988), samoanischer Rugby-Union-Spieler